Ваганты ():
 Ваганты — бродячие поэты и студенты в средневековой Европе. Странствовали для получения знаний в институтах и других учебных заведениях.
 «Ваганты» — мужской вокальный ансамбль.
 «Ваганты» — клуб авторской песни в Санкт-Петербурге.

См. также 

 Наследие вагантов — фолк-рок-группа
 «Из вагантов» — песня.